Livio Sanuto